GVS steht als Abkürzung für:

 Gasversorgung Süddeutschland
 Geheime Verschlusssache, siehe Geheimhaltungsgrad#Deutsche Demokratische Republik
 Gemeindeverbindungsstraße
 Gesamtverband für Suchthilfe
 Gesundheitsvorsorge (Unfallversicherung)
 Grundversorgung (Österreich)
 Gotthilf-Vöhringer-Schule in Wilhelmsdorf
 Gymnasium Vogelsang in Solingen

Abkürzung